Массо́н () — фамилия французского происхождения, а также топоним.

Носители фамилии 
 Массон, Андре (1896—1987) — французский живописец и график.
 Массон, Анри (1872—1963) — французский фехтовальщик.
 Массон, Вадим Михайлович (1929—2010) — советский, узбекский археолог.
 Массон, Жан-Ив (род. 1962) — французский писатель, переводчик, литературный критик, преподаватель.
 Массон, Михаил Евгеньевич (1897—1986) — советский археолог и историк-востоковед.
 Массон, Оливье (1922—1997) — французский лингвист, исследователь надписей Кипра.
 Массон, Поль (1874—1944) — французский велогонщик.
 Массон, Фредерик (1847—1923) — французский историк.
 Массон, Фрэнсис (1741—1805) — британский ботаник и садовник.
 Массон, Чарльз (1800—1853) — британский исследователь.
 Массон, Шарль (1762—1807) — французский поэт и мемуарист.
 
 Массон, Эмилия (ур. Йованович, 1940—2017) — сербский и французский археолог, супруга О. Массона.

Топоним 
 Массон-Анже, ранее два отдельных посёлка Массон и Анже — сектор г. Гатино, Квебек, Канада.

См. также 
 Масон
 Массоне
 Массони
 Массонов